Jimera de Líbar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jimera de Líbar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Jimera de Líbar (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar